Indywidualne Międzynarodowe Mistrzostwa Ekstraligi 2016  – (PGE Indywidualne Międzynarodowe Mistrzostwa Ekstraligi) trzecia edycja corocznego żużlowego turnieju indywidualnego mającego na celu wyłonienie najlepszego zawodnika Speedway Ekstraligi w sezonie. Zawody zostały rozegrane 28 sierpnia 2016 na Stadionie im. Zbigniewa Podleckiego w Gdańsku.

Obrońcą tytułu z poprzedniej edycji był Grigorij Łaguta. Rosjanin w tegorocznym turnieju zajął drugie miejsce za plecami startującego z dziką kartą Krystiana Pieszczka. Pieszczek został pierwszym polskim zwycięzcą turnieju IMME.

Zawodnicy nominowani 
Do udziału w zawodach nominowano 15. zawodników Speedway Ekstraligi z najwyższą średnią biegową po 10. kolejkach meczowych. Stawkę uzupełnił Krystian Pieszczek, który otrzymał Dziką kartę od organizatorów.

Lista zawodników nominowanych:

  Bartosz Zmarzlik
  Tai Woffinden
  Grigorij Łaguta
  Janusz Kołodziej
  Krzysztof Kasprzak
  Chris Holder
  Nicki Pedersen
  Piotr Protasiewicz
  Patryk Dudek
  Jason Doyle
  Václav Milík
  Greg Hancock
  Grzegorz Zengota
  Niels Kristian Iversen
  Przemysław Pawlicki
  Krystian Pieszczek – Dzika Karta

Lista startowa 
Zawodnikom wylosowano następujące numery startowe:

 Grigorij Łaguta ()
 Grzegorz Zengota ()
 Bartosz Zmarzlik ()
 Patryk Dudek ()
 Nicki Pedersen (LES)
 Krystian Pieszczek (ZIE)
 Krzysztof Kasprzak (GOR)
 Przemysław Pawlicki (GOR)
 Chris Holder ()
 Greg Hancock (TOR)
 Jason Doyle (ZIE)
 Niels Kristian Iversen (GOR)
 Tai Woffinden ()
 Janusz Kołodziej ()
 Vaclav Milik (WRO)
 Piotr Protasiewicz (ZIE)
 Marcin Nowak () – zawodnik rezerwowy
 Kacper Woryna (RYB) – zawodnik rezerwowy

Finał 
Pierwotnie zawody miały zostać rozegrane 14 sierpnia. Jednak ze względu na przełożenie rundy Grand Prix w Malilli na ten dzień, finał IMME przesunięto na 28 sierpnia. Zeszłoroczny triumfator Grigorij Łaguta z 11 punktami wygrał rundę zasadniczą. Bezpośredni awans do biegu finałowego zdobył również Krystian Pieszczek. O pozostałe dwa wolne miejsca rozegrano dwa półfinały. W pierwszym z nich zmierzyli się Niels Kristian Iversen, Bartosz Zmarzlik, Nicki Pedersen oraz Piotr Protasiewicz. Gonitwa zakończyła się zwycięstwem Protasiewicza. Uczestnikami drugiego półfinału byli Tai Woffinden, Václav Milík, Patryk Dudek oraz Przemysław Pawlicki. Czech zwyciężył i zajął ostatnie wolne miejsce finale. W wielkim finale najlepiej ze startu ruszył Pieszczek, który do końca wyścigu utrzymał prowadzenie i zwyciężył w IMME jako pierwszy polski zawodnik. Podium uzupełnili Grigorij Łaguta oraz Piotr Protasiewicz.

 Gdańsk, 28 sierpnia 2016
 Sędzia: Wojciech Grodzki
 Widzów: ok. 2000

Zobacz też 

 Indywidualne mistrzostwa Polski na żużlu
 Ekstraliga na żużlu

Przypisy

Bibliografia

Linki zewnętrzne 

 IMME – oficjalna witryna zawodów

2016
2016 w sporcie żużlowym
2016 w polskim sporcie